Kačić:
 Kačići
 Andrija Kačić Miošić
 Hrvoje Kačić
 Miro Kačić